Kohleabbau steht für:
 Braunkohlebergbau, meist im Tagebau mit Hilfe von Braunkohlebaggern
 Steinkohlenbergbau, Zechen

Siehe auch: